Az 1939–1940-es magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a tizenharmadik nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban nyolc csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. WMTK 26, 2. Wacker SC 21, 3. MPSC 20, 4. BTK 18, 5. Kistex SE 13, 6. MOVE SzTE 10, 7. KAOE 3, 8. Hungária 1 pont.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Nemzeti Sport 1940.07.09. (tabella) 1940.06.20. (II. osztály) 1940.01.30. (terem)

F1939
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag